Nós Quatro é um grupo vocal formado em 2003, no Rio de Janeiro, pelos cantores Célia Vaz, Marcio Lott, Fabyola Sendino, Ana Zinger. Lançou o primeiro disco em 2004, intitulado "Nós Quatro". Em 2005, Clarisse Grova passou a integrar no grupo substituindo a cantora Ana Zinger.

Discografia
(2004) Nós Quatro

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de música popular brasileira
Bandas formadas em 2003